Günthard ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Günthard (1913–1976), Schweizer Politiker (BGB, SVP)
 Hans H. Günthard (1916–2006), Schweizer Chemiker
 Huldrych Günthard (* 1961), Schweizer Infektiologe und Hochschullehrer 
 Jack Günthard (1920–2016), Schweizer Kunstturner

Siehe auch:
 Günthardt
 Günthart